Desperta Ferro!, un dels crits de guerra emprat pels almogàvers
 Desperta Ferro, grup musical català
 Despertaferro (pel·lícula), pel·lícula d'animació catalana de 1990, dirigida per Jordi Amorós
 Despertaferro (joc de rol), joc de rol
 Casal Despertaferro!, Casal independentista de Reus